Marjan Kovačič, slovenski hokejist, * 13. april 1984, Maribor.

Kovačič je že vso svojo dosedanjo kariero, od sezone 2000/2001, član domačega kluba HDK Maribor, za katerega je na sto triinsedemdesetih tekmah dosegel štiriinštirideset golov in štirideset podaj.

Pregled kariere

|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 18
| 2
| 3
| 5
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 9
| 1
| 0
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska mladinska liga
| 02/03
|
| 13
| 2
| 2
| 4
|
| 55
|
| 1
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 17
| 0
| 3
| 3
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska mladinska liga
| 03/04
|
| 16
| 8
| 2
| 10
|
| 22
|
| 2
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 16
| 6
| 8
| 14
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 20
| 3
| 1
| 4
|
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 28
| 5
| 13
| 18
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 10
| 7
| 4
| 11
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 26
| 10
| 4
| 14
|
| 40
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 173
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | 84
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 266
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski centralni napadalci
Hokejisti HDK Maribor